Джованни Антонио Агостини (; 1550, Дзульо, Удине — 1631, Удине) — итальянский художник, , резчик.

Биография 

Первые сведения встречаются с 1570 года. Учился у Помпония Амальтео, ученика Джованни Антонио Порденоне, известного художника позднего периода маньеризма.

Специализировался на богатых деревянных алтарях, комплексах статуй и картин. Оставил значительное количество запрестольных образов и запрестольных образов, несколько полиптихов и деревянных алтарей, созданных в церквях северо-западной части провинции Удине. Высоко ценился как скульптор.

Похоронен в соборе Удине.

В городском музее Удине находится один из его запрестольных образов 1588 года.

Примечания

Ссылки 
 Giovanni Antonio Agostini

Художники Италии XVI века
Художники Италии XVII века
Резчики по дереву
Иконописцы Италии
Художники религиозного жанра